Concentus Musicus Wien, conjunt instrumental austríac especialitzat en música barroca
 Canadian Music Week, festival musical anual celebrat a Toronto (Canadà)